14. Mistrzostwa Świata w Judo odbyły się w dniach 16-22 października 1983 roku w stolicy ZSRR - Moskwie, na terenie Hali Łużniki. Rywalizowali w nich tylko mężczyźni w siedmiu kategoriach wagowych i jednej otwartej.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com

Mistrzostwa świata w judo
1983 w sporcie
Zawody sportowe w Moskwie